

Sigle 
 Earth Liberation Front – organizzazione ambientalista
 Eritrean Libertation Front – movimento indipendentista eritreo attivo dagli anni sessanta
 Evolutionary list file – usato da Theodor H. Nelson nel saggio Una struttura di archivio, per l'insieme, per il cambiamento e per l'indeterminato
 Executable and linkable format – formato di file eseguibile
 Extremely low frequency – parte dello spettro delle onde radio compresa tra 3 e 30 Hz
 European League of Football – lega professionistica di football americano europea

Musica 
 Elf – gruppo musicale hard rock statunitense
 Elf – album degli Elf del 1972

Videogiochi 
 Elf – videogioco del 1988 della MicroValue per Amiga e Atari ST
 Elf – videogioco del 1991 della Ocean per Amiga, Atari ST e DOS
 Elf: The Movie – videogioco del 2004 per Game Boy Advance

Altro 
 Elf Aquitaine – impresa nazionale petrolifera francese
 Elf - Un elfo di nome Buddy – film del 2003 diretto da Jon Favreau
 Elf – squadra di motociclismo
 Elf – autocarro della Isuzu
 Elf – isola dell'Alaska
 Elf – personaggio del fumetto Alita Last Order